Međuopćinska nogometna liga Daruvar - Pakrac - Grubišno Polje je bila liga šestog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1979./80. 
Sudjelovalo je 12 klubova, a prvak je bio klub "Kamen" iz Sirača.

Sustav natjecanja  
12 klubova je igralo dvokružnu ligu (22 kola).

Ljestvica  

 Miokovićevo - tadašnji naziv za Đulovac
Poljana Pakračka, također i kao Pakračka Poljana - tadašnji naziv za naselje Poljana

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Povezani članci  
 Zona ZO Bjelovar 1979./80. 
 Međuopćinska liga Koprivnica - Križevci 1979./80.
 Međuopćinska liga Virovitica-Đurđevac 1979./80. 
 Općinska liga Daruvar 1979./80. 
 Općinska liga Pakrac 1979./80.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 library.foi.hr, Pakrački vjesnik (petnaestodnevnik općine Pakrac) 
 digi-pakrac.com, Pakrački  vjesnik 
 library.foi.hr, Jednota : organ Svazu čechu a Slovaku v SR Horvatsku 
 library.foi.hr, "Pakrački vjesnik" - petnaestodnevnik OK SSRN Pakrac, br. 153, izdano 18. srpnja 1979., str. 8 (Iz sportskog života;  najava lige), preuzeto 11. prosinca 2022. 
  library.foi.hr, "Jednota", br. 27/1980, god. 35, izdano 28. lipnja 1980., str. 17 (ljestvica lige), preuzeto 1. prosinca 2022. 
 Duško Kliček: 60 godina nogometa u Siraču 1937. - 1997., Sirač, 1997., str. 19-21  
  

1979-80 MOL Daruvar - Pakrac - Grubišno Polje
MOL Daruvar - Pakrac - Grubišno Polje
1979-80 Daruvar - Pakrac - Grubišno Polje